

Toponyme 

 Landes-le-Gaulois, commune française du Loir-et-Cher.

Titres 

 Le Gaulois (1857-1861), hebdomadaire satirique parisien ;
 Le Gaulois (1866-1869), hebdomadaire satirique bordelais ;
 Le Gaulois (1868-1929), journal littéraire et politique français ;
 Le Gaulois (1944-1946), quotidien d'action wallonne ;
 Astérix le Gaulois (1961), album de bande dessinée français ;
 Le Coq gaulois (2013-), série de comics français.

Autres 

 Coq gaulois, animal symbolique, emblème national de la France ;
 Gaulois, ensemble de peuples celtes, habitant ce que les Romains appelaient la Gaule ;
 Gaulois, langue celtique parlée en Gaule ;
 Les Gaulois (2013-2017), agence de communication française ;
 Gaulois (1896-1916), cuirassé français de la classe Charlemagne.